Haut-Karabagh peut désigner :
 le Haut-Karabagh, une sous-région géographique du Karabagh, une région de Transcaucasie, qui correspond actuellement à la République du Haut-Karabagh, une république autoproclamée située en territoire azerbaïdjanais ;
 l'oblast autonome du Haut-Karabagh, un oblast autonome de l'Union soviétique ayant existé en 1923 et placé sous la juridiction de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan.